A biatorbágyi Szent Kereszt-templom romja a középkori Bia falu templomának a református temető déli szélén található csekély maradványa.

Története 

A középkori Bia falu templomának építése a 12. század végén, vagy a 13. század elején kezdődött, többszöri átépítések után a 14. században nyerte el végső formáját. Első és egyetlen okleveles említése 1351-ből való, eszerint a Szent Kereszt tiszteletére emelték. Egyhajós, kisméretű, későromán stílusú, torony nem tartozott hozzá. A mai Arany János és Munkás utcák környékén húzódott, két utcás kis falu lakói a templom mellett temetkeztek. A környék lakosságának túlnyomó része a török hódoltság idején református hitre tért át, 1600 körül a gyülekezet lelkésze Vetsei Sámuel volt. A török háborúk során a környék elnéptelenedett, a templom is ekkor került romos állapotba. A későbbiekben a szintén elnéptelenedett Torbágyra katolikus németeket telepítettek, a lassan újranépesülő Bia megmaradt magyar falunak. A 19. század végén a romos templom oldalfalai még részben álltak. A templomot nem hozták rendbe és a romokat sem konzerválták, a köveit lassan elhordták. A pusztulást egyedül a délnyugati fal élte túl, de igen rossz állapotban. Közvetlenül a megmaradt fal előtt szovjet katonai temető létesült. 

Az első állagmegóvás 1990-ben történt, a megmaradt falat belső megerősítéssel stabilizálták. 1991-ben és 1993-ban a templom alaprajzának megállapítása végett ásatást is végeztek, ekkor több, egykori bővítés nyomát fedezték fel. Eszerint az első építési fázis egy kívül négyzetes, belül kerek, 6.3 méteres oldalfalú körtemplom volt. A második fázisban felépült a templomhajó és a sekrestye, a körtemplom ezután szentélyként szolgált. A harmadik fázisban megnagyobbították a szentélyt, gótikus támfalakat építettek. A részletes régészeti feltárás és tereprendezés még nem történt meg.

Felkeresése 

A biatorbágyi Kálvin tértől az enyhén emelkedő Csokonai, majd Varga rektor (előző nevén Béke) utcán mintegy 350 méter, a temető területén 80 méter, vagy szintén a Kálvin tér felől a Sándor utcán, így a távolság 370, a temető területén mintegy 200 méter. A szintkülönbség a tértől számítva 40 méter. Szabadon látogatható. Buszmegálló a Kálvin téren található, autóval is felkereshető, az igen keskeny Varga rektor utcában a parkolás gondot jelenthet.

Források 

 https://www.muemlekem.hu/muemlek/show/6907?logsall=1
 https://ertektar-biatorbagy.hu/epitett-kornyezet/szent-kereszt-templom-romja/
 https://biatorbagy.hu/biatorbagy/epiteszeti-ertekek/szent-kereszt-kapolna
 https://kozepkoritemplom.hu/biatorbagy-szent-kereszt-templom-romja/
 https://hellomagyar.hu/2021/12/31/kirandulas-a-zsambeki-medence-romtemplomainak-vilagaban/
 http://www.goliatka.hu/keptar/jszelemek/tromdunaninnen/biatorbagy/biatorbagy.html (fotók)

További információk 
  videó a templomról

Pest megye műemlékei
Magyarország román stílusú vallási építményei